Corona is het Latijnse woord voor kroon of krans. Het kan verwijzen naar:

Wetenschap

Virus en pandemie 
 Coronavirussen, een onderfamilie van virussen
SARS-CoV-2, een coronavirus dat de ziekte COVID-19 kan veroorzaken
COVID-19, de ziekte die veroorzaakt kan worden door het coronavirus SARS-CoV-2
Coronapandemie, de gevolgen van de wereldwijde verspreiding sinds 2019 van SARS-CoV-2 en de ziekte COVID-19

Coronacrisis in België, Nederland en landen die zijn gerelateerd aan Nederland 
Coronacrisis in België
Coronacrisis in Nederland
Coronacrisis in Aruba
Coronacrisis in Suriname
Coronacrisis in Sint Maarten
Coronacrisis in Curaçao
Coronacrisis in Caribisch Nederland, de pandemie in Caribisch Nederland: Bonaire, Saba en Sint Eustatius
Coronacrisis in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden, de pandemie in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden: Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Overige biologie 
 Kransslagader, een deel van het hart
 Corona (nanotechnologie), een laag van geabsorbeerde proteïnen rond een nano-partikel
 Bloembekleedsel#Corona, algemeen over bloemmorfologie
 Corona (Passifloraceae), over bloemmorfologie specifiek bij Passifloraceae
 Corona radiata, een cellenlaag die een eicel omgeeft
 Korona (aardbei), een aardbeienras
 Corona glandis, een onderdeel van de penis

Overige wetenschap 
Corona (astronomie), de zonne- of steratmosfeer
Corona (meteorologie), een lichtkrans door vocht dat de stralen van de zon of maan breekt
Corona (mineralogie), een mineraal met omringend ander mineraal
Corona (ontlading), een ontladingsverschijnsel doordat lucht elektrisch geleidend wordt
Corona (planetaire geologie), een ovale geologische formatie, aangetroffen op Venus en Miranda
Corona (academie), leden van de commissie bij een wetenschappelijke promotie
Corona Australis (de Latijnse benaming van het sterrenbeeld Zuiderkroon)
Corona Borealis (de Latijnse benaming van het sterrenbeeld Noorderkroon)
 de aanwezigen op een cantus, een zang- en drankfestijn

Personen
 Corona (heilige), een christelijke heilige en martelares uit de tweede eeuw
 Giovanni Antonio Requesta (1481-1528) bijgenaamd Corona, kunstschilder in Padua

Locaties 
 Corona (Californië)
 Corona (New Mexico)
 Corona (Queens), een wijk in New York
 Corona (South Dakota)
 Corona (Suriname), een voormalige militaire post aan de Coronakreek

Muziek 
 Corona (muziekgroep), Italiaanse dance-act
 Corona Band, Surinaamse muziekgroep
 Corona (Ruders), een compositie van Poul Ruders
Cool Corona, een liedje van de Deense popgroep Nice Device

Bedrijven en merken 
 Corona (bier), een Mexicaans biermerk
 Hotel Corona, een hotel in Den Haag
 Corona Direct, Belgische verzekeraar
 Corona (automerk), een Frans automerk
 Corona (Brandenburg-Havel), een historisch motorfietsmerk
 Corona (Maidenhead), een historisch motorfietsmerk

Oude Rome

Kransen als militaire onderscheidingen 
 Corona castrensis
 Corona civica, krans van eikenbladeren
 Corona convivialis 
 Corona etrusca
 Corona navalis, onderscheiding voor de soldaat die als eerste bij een vijandelijk schip aan boord sprong
 Corona obsidionalis alias corona granea
 Corona oleagina
 Corona ovalis
 Corona triumphalis, lauwerkrans

Kransen in religieuze plechtigheden 
 Corona sacerdotalis
 Corona spicea, krans van korenaren gewijd aan de godin Ceres

Overige betekenissen 
 Corona (diakritisch teken), kleine cirkel op de a of de u: å, ů
 het geison of de corona is in de bouwkunde een onderdeel van een hoofdgestel
 Corona (sigaar), sigarenmodel
 CORONA (satelliet), Amerikaanse spionagesatelliet
 Toyota Corona, automodel van Toyota